Viethen ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Viethen (1897–1978), deutscher Pädiater, Hochschullehrer und Klinikleiter sowie SS-Obersturmführer
 Jan Viethen (* 1978), deutscher Schauspieler